

Pessoas
Enid Blyton

Localidades
North Enid
Enid (Oklahoma)

Outros
Enid (telefilme)
13436 Enid
Os Sete (Enid Blyton)

Desambiguação